Aigle (Vaud), ciutat i comú suís al cantó de Vaud
 L'Aigle, municipi de França al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Aigle Noir Athlétique Club, club de futbol haitià de la ciutat de Port-au-Prince
 Aigle Noir Makamba FC, club de futbol de la ciutat de Makamba, Burundi
 Aigle Royal de Nkongsamba, club de futbol camerunès de la ciutat de Nkongsamba
 Cantó de L'Aigle-Estal districte de Mortagne-au-Perche (departament d'Orne, França)
 Districte d'Aigle, districte del cantó suís de Vaud 
 Saint-Pierre-Aigle, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)